«Гендерное беспокойство. Феминизм и подрыв идентичности» () — книга, написанная в 1990 году американским философом Джудит Батлер. Это один из самых известных трудов исследовательницы. Книга получила признание благодаря новаторским идеям относительно гендерной идентичности и отношений между гендером и полом.

В этой работе, как и в другой своей книге, «Заметки к перформативной теории собрания» (, 2015), Батлер развивает свою перформативную теорию гендера. Гендер является следствием многократных перформативных действий, а гендерная идентичность — это проявление не биологической сущности человека, а скорее продукт его поведения, действий, то есть его перформативности.

Содержание 
Текст состоит из трёх глав, где категория гендера исследуется в различных аспектах.

 Глава первая «Субъекты пола/гендера/желания»
 В первой главе Джудит Батлер ставит под сомнение термины и концепции, которые обычно считаются само собой разумеющимися, включая предполагаемое разделение между полом и гендером. Батлер, прежде всего, выступает против культурно сконструированных бинарных отношений, которые она воспринимает как пережиток маскулинного образа мышления общества о разуме и теле. Концепция «женщины» испорчена, потому что ее определение порождает те самые исключительные практики, которые, как утверждает феминизм, отвергаются. Таким образом, задача феминизма состоит в том, чтобы теоретизировать гендер и феминистскую политику без привязки к женщинам или женскому телу. Батлер предлагает новую форму феминизма, которая критикует такие понятия как идентичность и гендер. Это заставляет ее смотреть на пол и гендер как на независимые друг от друга понятия. Пол является биологическим термином, а гендер сконструирован культурно.
 Глава вторая «Запрет, психоанализ и производство гетеросексуальной матрицы»
 Во второй главе Батлер обращается к психоаналитическим, структуралистским и постструктуралистским представлениям о гендере и формировании идентичности. Она показывает, насколько проблематичен социалистический феминизм, а структуралистская антропология Леви-Стросса допускает ошибки, которые приводят к обреченной на провал формулировке гендера. Исследуя запреты, которые, как утверждается, способствуют формированию идентичности ребенка (как правило, такой, которая приводит к гетеросексуальной гендерной реальности), Батлер приходит к выводу, что запрет на гомосексуальность и вытекающие из этого репрессии обладают той же силой, как и запрет на инцест.
 Глава третья «Подрывные телесные акты»
 Третья глава начинается с анализа идей Юлии Кристевой. Кристева утверждала, что «семиотический» язык — был проявлением материнского тела в письменной форме, неконтролируемым посредством отеческого логоса. Для исследовательницы поэтическое творчество и материнство — единственные культурно допустимые способы для женщин вернуться заново в материнское тело, а женская гомосексуальность этому препятствует. Джудит Батлер критикует Кристеву, утверждая, что ее настаивание на «материнстве», которое предшествует культуре, и на поэзии как возвращении к материнскому телу является эссенциалистским. Батлер считает, что теория Кристевой основана на той же самой системе, которую она хочет опровергнуть.

В конце работы Батлер утверждает, что ее деконструкция существенной гендерной идентичности никоим образом не исключает возможности эффективной политической организации. Вместо этого гендер как перформативная идентичность открывает новые возможности для организации.

Примечания 

Книги на английском языке
Феминистские книги
Квир-теория
Постмодернистский феминизм